Андрійко Ольга Пилипівна — українська біологиня
 Андрійко Ольга Федорівна — українська фахівчиня в галузі права